Die 9. Etappe der Tour de France 2009 am 12. Juli führte über 160,5 km in den Pyrenäen von Saint-Gaudens nach Tarbes. Sie enthielt 3 Zwischensprints und 2 Bergwertungen (1. Kategorie mit 15 Pt. am Aspin und eine der Hors Catégorie; 40 Pt. am Tourmalet).

Der Etappensieger und -zweiter Pierrick Fédrigo und Franco Pellizotti gehörten beide über lange Zeit den drei Ausreißergruppen an, von deren Fahrern die meisten bis zum Ziel wieder vom Feld geschluckt werden konnten. Im Spurt des Hauptfeldes um den dritten und die weiteren Plätze gewann Óscar Freire ganz eindeutig.

Aufgaben 
 166 Danilo Napolitano – Zeitlimit überschritten

Sprintwertung 

 1. Zwischensprint in Sarrancolin (Kilometer 41,5) (625 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jens Voigt || 2 Pkt.
|}

 2. Zwischensprint in Lau-Balagnas (Kilometer 125,5) (444 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 2 Pkt.
|}

 3. Zwischensprint in Lourdes (Kilometer 139) (401 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  José Iván Gutiérrez || 2 Pkt.
|}

 Ziel in Tarbes (Kilometer 160,5) (311 m ü. NN)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #80ff00;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 20 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 17 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Óscar Freire || 15 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Sergej Iwanow || 13 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Peter Velits || 12 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  José Joaquín Rojas Gil || 10 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Greg Van Avermaet || 9 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Geoffroy Lequatre || 8 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Alessandro Ballan || 7 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Nicolas Roche || 6 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 11. || style="text-align: left;" |  Jérémy Roy || 5 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 12. || style="text-align: left;" |  Christophe Le Mével || 4 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 13. || style="text-align: left;" |  Sylvain Chavanel || 3 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 14. || style="text-align: left;" |  Sébastien Minard || 2 Pkt.
|- style="background-color: #d0ff60;"
| 15. || style="text-align: left;" |  Brice Feillu || 1 Pkt.
|}

Bergwertungen 

 Col d’Aspin, Kategorie 1 (Kilometer 60,5) (1490 m ü. NN; 12,3 km à 6,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti || 15 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 13 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Jens Voigt || 11 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Leonardo Duque || 9 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 8 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  David Moncoutié || 7 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 6 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Laurens ten Dam || 5 Pkt.
|}

 Col du Tourmalet, Hors Catégorie (Kilometer 90) (2115 m ü. NN; 17,1 km à 7,4 %)
{| class="wikitable"
|- style="background-color: #ff6040;"
| Erster || style="text-align: left;" |  Franco Pellizotti1) || 40 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zweiter || style="text-align: left;" |  Pierrick Fédrigo || 36 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Dritter || style="text-align: left;" |  Juan Manuel Gárate || 32 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Vierter || style="text-align: left;" |  Thomas Voeckler || 28 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Fünfter || style="text-align: left;" |  David Moncoutié || 24 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Sechster || style="text-align: left;" |  Jurgen van den Broeck || 20 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Siebter || style="text-align: left;" |  Egoi Martínez || 16 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Achter || style="text-align: left;" |  Sérgio Paulinho || 14 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Neunter || style="text-align: left;" |  Laurens ten Dam || 12 Pkt.
|- style="background-color: #ffa080;"
| Zehnter || style="text-align: left;" |  Amets Txurruka || 10 Pkt.
|}
 1) Als erster auf dem Col du Tourmalet Gewinner des Souvenir Jacques Goddet.

Etappe 09
200909
Sportveranstaltung in Saint-Gaudens
Sportveranstaltung in Tarbes

en:2009 Tour de France, Stage 1 to Stage 11#Stage 9